Міжконтинентальний кубок з футболу 1962 — 3-й розіграш турніру. Матчі відбулись 19 вересня і 11 жовтня 1962 року між переможцем Кубка європейських чемпіонів 1961—1962 португальською «Бенфікою» та переможцем Кубка Лібертадорес 1962 бразильським «Сантусом». За підсумками двох матчів, набравши чотири очки титул володаря Міжконтинентального кубка вперше здобув «Сантус».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матчі

Перший матч

Повторний матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1961—1962
 Кубок Лібертадорес 1962

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1962 на rsssf 

1962 у футболі
1962
Вересень 1962
Жовтень 1962